Tornero se poate referi la:
 „Tornero”, cântec de Mihai Trăistariu, 2006
 „Torneró”, cântec de I Santo California, 1974